

Nom commun 
 Une gouge est un outil de la famille des burins et ciseaux à bois. Au lieu d'avoir un tranchant rectiligne, celui-ci est arrondi.

 Gouge de bottier.
 En pédicurie, la lame de gouge permet le traitement des patients.
 En agriculture, la gouge est utilisée pour ramasser les asperges. On fait glisser la partie incurvée le long du turion et on le sectionne en donnant un petit mouvement incliné.

 En géologie, la  est une roche non cohésive, riche en argiles, et en fragments fins à ultrafins de roches de faille.

Patronyme 
 Henri Gouge (1905-1969), homme politique français.
 René Gouge (1869-1925), homme politique français.
 William Gouge (1575-1653), religieux et auteur anglais.